Лидчёпинг 1969 — 32-й по счету турнир северных стран. Помимо скандинавских шахматистов, в соревновании участвовали представители Нидерландов, Румынии и Югославии. Также в турнире принял участие немецкий гроссмейстер Ф. Земиш. Он проиграл все партии, причём почти во всех просрочил время в районе 30-го хода (в партиях с О. Ульссоном и О. Якобсеном он установил своеобразные антирекорды: допустил просрочки времени на 13-м и 17-м ходах соответственно). Исключение составили только партии 1-го тура с Д. Дримером (отложена в безнадёжной позиции и сдана без доигрывания) и Б. Сигурьонссоном (сдана на 37-м ходу в безнадежной позиции).

Победу в турнире за явным преимуществом одержал датский мастер О. Якобсен, на 2½ очка опередивший ближайших преследователей, будущих гроссмейстеров У. Андерссона и Х. Вестеринена.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Швеции
1969 год в шахматах